Мая́к () — деревня в Слуцком районе Минской области Белоруссии. Административный центр Маякского сельсовета.

История 
До 1958 года деревня называлась Дюдево.
На начало XX в. 77 дворов, 544 житель. На 1 января 1998 года 167 дворов, 365 жителей.

В деревне установлен памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Транспорт 
Доехать со Слуцка до деревни Маяк можно на автобусе 205с «Слуцк АВ-Клешево». Расписание

Инфраструктура 
 Сельский совет
 Маякская сельская библиотека-филиал № 24 сети публичных библиотек Слуцкого района
 Дом культуры
 Средняя школа
 Магазин
 Отделение № 38 филиала № 615 АСБ «Беларусбанк»
 Отделение почтовой связи «Маяк»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Слуцкий районный исполнительный комитет
 Деревни Слуцкого района. Основные учреждения
 Под знаком Дюди и Зюзи встречает Новый год слуцкое село Маяк
 Штрихи к портретам юбиляров

Населённые пункты Слуцкого района